Вулиця Героїв АТО — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Героїв АТО — вулиця у місті Березань Київської області.
 Вулиця Героїв АТО — вулиця у місті Дунаївці Хмельницької області.
 Вулиця Героїв АТО — вулиця у місті Жашків Черкаської області.
 Вулиця Героїв АТО — вулиця у місті Жмеринка Вінницької області
 Вулиця Героїв АТО — вулиця у місті Кодима Одеської області.
 Вулиця Героїв АТО — вулиця у місті Кривий Ріг.
 Вулиця Героїв АТО — вулиця у місті Нововолинськ Волинської області.
 Вулиця Героїв АТО — вулиця у місті Полтава.
 Вулиця Героїв АТО — вулиця у місті Оріхів Запорізької області.
 Вулиця Героїв АТО — вулиця у місті Рахів Закарпатської області.
 Вулиця Героїв АТО — вулиця у місті Хмельницький.
 Вулиця Героїв АТО — вулиця у місті Чуднів Житомирської області.

Вулиці